clot o clotada
 Topònims: 
 Clot (Castell de l'Areny), mas al terme municipal de Castell de l'Areny (Berguedà)
 Els Clots (la Pedra)
 Baix Vinalopó: Clot de Galvany, paratge natural municipal del municipi d'Elx
 Barcelona:
 el Clot, barri de Barcelona
 el Clot - Camp de l'Arpa
 Estació del Clot - Aragó estació de metro i ferrocarril 
 Parc del Clot
 Pallars Jussà:
 lo Clot (Serradell), indret al terme municipal de Conca de Dalt 
 Clot de la Comella, indret al terme municipal de Conca de Dalt
 Clot de la Dona Morta, indret dels termes municipals d'Abella de la Conca i de Conca de Dalt
 Clot de la Serra, indret al terme municipal d'Abella de la Conca
 Clot de les Moreres, indret al terme municipal d'Abella de la Conca
 Clot de l'Estall, indret al terme municipal de Conca de Dalt
 Clot del Peó, indret dels termes municipals de Conca de Dalt i Salàs de Pallars
 Clot d'en Bou, indret al terme municipal de Gavet de la Conca
 Plana Baixa: Clot de la Mare de Déu (Borriana), paratge natural municipal del municipi de Borriana
 Solsonès: 
 Clot d'Huguets, indret al poble de Madrona, al terme municipal de Pinell de Solsonès 
 Clot de la Valiella, petita vall lateral de la vall del Cardener
 Rasa del Clot de la Vall, torrent de la Vall de Lord